Coppa di Turchia 2009-2010 – edizione della competizione di calcio maschile turca
 Coppa di Turchia 2009-2010 – edizione della competizione di pallacanestro maschile turca
 Coppa di Turchia 2009-2010 – edizione della competizione di pallavolo femminile turca